Элибейтс-Флинт-Кворрис (), букв. «Кремнёвые копи Элибейтс» — национальный памятник на севере штата Техас, США.

На территории Элибейтс-Флинт-Кворрис расположено несколько археологических памятников. Здесь обнаружены стоянки и могильники древнего человека, возраст которых около 13 тыс. лет назад. Среди находок — множество орудий труда из кремня, характерного материала индейской культуры этих мест.

См. также 
 Список национальных парков США
 Список национальных памятников США

Ссылки 

 National Park Service webpage of Alibates Flint Quarries National Monument
 

Заповедники США
География Техаса
История Техаса
Достопримечательности Техаса
Объекты Национального реестра исторических мест в Техасе